

Helyek

Ausztrália 
 Camden (Új-Dél-Wales)

Kanada 
 Camden (Új-Skócia)

Anglia 
 Camden kerület (London Borough of Camden)

USA 
 Camden (Alabama)
 Camden (Arkansas)
 Camden (Dél-Karolina)
 Camden (Delaware)
 Camden (Észak-Karolina)
 Camden (Illinois)
 Camden (Indiana)
 Camden, Kalifornia (egyértelműsítő lap)
 Camden (Fresno megye, Kalifornia)
 Camden (Maine)
 Camden (Michigan)
 Camden (Minneapolis)
 Camden (Missouri)
 Camden (New Jersey)
 Camden (város, New York)
 Camden (falu, New York)
 Camden (Ohio)
 Camdeni csata
 Camden (Tennessee)
 Camden (Texas)

USA Haditengerészet 
 USS Camden (AS-6)
 USS Camden (AOE-2)

Lásd még 
 Camden megye (egyértelműsítő lap)
 Camden Power Station